Мусселиус — фамилия. Известные носители:

 Мусселиус, Александр Васильевич (1822—1892) — архитектор.
 Мусселиус, Владимир Васильевич (1846—1920) — русский филолог.
 Мусселиус, Роберт Васильевич (1826—1889) — генерал-лейтенант.
 Мусселиус, Андрей Робертович — генерал-лейтенант.
 Мусселиус, Вильгельм Робертович — писатель и переводчик, автор статей в «Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона». 
 Мусселиус, Максимилиан Робертович (1858—1928) — чиновник почтового ведомства.
 Мусселиус, Георгий Максимилианович (1898—1943) — советский военный инженер и педагог, инженер-полковник.
 Мусселиус, Максимилиан Максимилианович (1884—1938) — советский астроном.